Иран по конституции 1979 года является исламской республикой. Исламская Республика Иран (ИРИ) была основана 1 апреля 1979 в результате Исламской революции 1978—1979. Ислам шиитского толка джафаритского мазхаба является государственной религией Ирана. Иран одна из немногих существующих теократий в мире.

Высший руководитель 
Высший руководитель, «Рахбар» ( — рахба́ре моаззам, также известен как факих), является главой государства и верховным главнокомандующим вооружёнными силами. Он определяет общее направление развития страны, внешнюю и внутреннюю политику. Рахбар назначает руководителей силовых ведомств, государственных телевизионных и радио-каналов, а также шестерых из 12 членов Совета стражей. Высший руководитель избирается Советом экспертов. Этот Совет в свою очередь избирается населением среди особого списка кандидатур из духовенства.

Статья 57 Конституции Исламской Республики Ирана, определяя принципы гос. устройства, гласит:
«Управление Исламской Республики Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют под контролем абсолютного правления религиозного Лидера и согласно нижеследующим статьям Конституции. Указанные власти независимы друг от друга».

Формально Рахбар подотчётен Совету и по конституции может быть в любое время снят им с должности.

Исполнительная власть 

Конституция определяет президента как главу исполнительной власти и второе после Высшего руководителя лицо в Иране. Президент назначает кабинет министров и руководит его работой. Фактически, президент выполняет функции премьер-министра до Исламской революции — позднее этот пост был упразднён. Правительство, состав которого утверждается Меджлисом, состоит из 21 министра. Кроме того, 10 вице-президентов также утверждаются иранским парламентом. Главной особенностью исполнительной власти в Иране является то, что ей неподконтрольны вооружённые силы. Министр обороны назначается президентом, но только по согласованию с Высшим руководителем. Президент избирается всенародным голосованием на 4-летний срок и имеет право занимать этот пост не более двух раз подряд. Его кандидатура утверждается Советом стражей.

Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Исламской Республики Иран является Правительство Исламской Республики Иран ().

Подотчётен Главе Исламской Республики Иран и подконтролен Меджлису.

Статус и порядок его деятельности определены статьей 2 Конституции ИРИ.

Законодательная власть

Исламский консультативный совет 
Исламский консультативный совет, Меджлис — однопалатный парламент Ирана. Меджлис состоит из 290 депутатов, выбираемых всенародным голосованием на 4-летний срок. Меджлис занимается составлением законопроектов и бюджета, ратификацией международных договоров. Кандидаты в депутаты также утверждаются Советом стражей.

Совет стражей конституции 
Совет стражей — особый государственный орган, состоящий из 12 человек: шестерых представителей исламского духовенства, назначаемых Высшим руководителем, и шестерых юристов, назначаемых главой судебной системы. Совет стражей имеет исключительное право вносить поправки в конституцию страны, а также утверждать кандидатуры на высшие государственные посты, в том числе президента. Кроме того, в обязанности Совета входит наблюдение за деятельностью Меджлиса. Совет имеет право наложить вето на любой законопроект и вернуть его на переработку в парламент.

Совет целесообразности 
Совет по определению политической целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе, который также занимается тем, что разрешает спорные вопросы между Меджлисом и Советом стражей.

Судебная власть 
Глава судебной системы, назначаемый на пост Высшим руководителем, назначает председателей Верховного суда и Генерального прокурора. Судебная система состоит из Народного суда, занимающегося гражданскими и уголовными делами, и Революционного суда, в компетенцию которого входят особые преступления, в том числе против государства. Вердикт Революционного суда не подлежит апелляции. Кроме того, существует Особый духовный суд. Решения этого суда также не подлежат обжалованию, он действует отдельно от общей судебной системы.

Совет экспертов 

Совет экспертов состоит из 86 представителей исламского духовенства и собирается на неделю дважды в год. Совет избирает Высшего руководителя и имеет право сместить его с должности в любое время. Заседания Совета носят закрытый характер. Члены Совета избираются всенародным голосованием на восьмилетний срок.

Административное деление 

Иран разделён на 30 провинций, 324 области и 865 районов. Провинции (останы — استان‌ها) управляются губернаторами, назначаемые министром внутренних дел по согласованию с президентом. Останы Ирана: Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль, Бушир, Гилян, Голестан, Зенджан, Илам, Исфахан, Йезд, Казвин, Керман, Керманшах, Кохгилуйе и Бойерахмед, Кум, Курдистан, Лурестан, Мазендеран, Меркези, Семнан, Систан и Белуджистан, Тегеран, Фарс, Хамадан, Хормозган, Северный Хорасан, Хорасан-Резави, Южный Хорасан, Хузестан, Чехармехаль и Бахтиария.

Ссылки 
Лидер Ирана — факих, его статус. Или почему иранцам нельзя избирать высшего руководителя страны

См. также 
 Исламская республика
 История Исламской Республики Иран

Примечания